Головинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Угличском районе Ярославской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Головино.

История 
Сельское поселение образовано к 1 января 2005 года Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 года в границах Воздвиженского, Головинского, Климатинского и Плоскинского сельских округов.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 100 населённых пунктов:

Примечания 

Муниципальные образования Угличского района
Сельские поселения Ярославской области